Esta página de desambiguación se refiere a la palabra Levi sin tilde. Para Leví'', véase Leví.

Levi puede hacer referencia a:

 Leví (nombre), de género masculino;
 Levi (apellido); véase también Levy.

Personas 
 Levi Strauss, fundador de Levi Strauss & Co., conocida marca de jeans;
 Claude Lévi-Strauss, antropólogo y filósofo francés;
 Levi Leipheimer, ciclista estadounidense;
 Beppo Levi, matemático italiano;
 Carlo Levi, escritor y pintor italiano;
 Primo Levi, escritor italiano;
 Paul Levi, político alemán;
 Rita Levi-Montalcini, científica y premio Nobel italiana;
 Tullio Levi-Civita, matemático italiano;